Ortwein ist der Familienname folgender Personen:

 August Ortwein (1836–1900), österreichischer Architekt
 Carlernst Ortwein (1916–1986), deutscher Musiker und Komponist
 Johannes Ortwein (1785–1860), hessischer Land- und Kreisrat
 Jörg Maria Ortwein (* 1961), deutscher Saxofonist, Musikpädagoge, Bildungswissenschaftler sowie Hochschulleiter. 
 Mike Ortwein (* 1993), deutscher Eishockeyspieler
 Otto Ortwein (1935–1990), deutscher Rhythm-and-Blues-Musiker